

Niemcy 
 Dresden (pol. Drezno) – miasto, stolica Saksonii
:Kategoria:Stacje i przystanki kolejowe w Dreźnie

Stany Zjednoczone 
 Elektrownia jądrowa Dresden – elektrownia jądrowa położona koło Chicago, w stanie Illinois
 Dresden – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Decatur
 Dresden – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Washington
 Dresden – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Yates
 Dresden – miejscowość w stanie Maine, w hrabstwie Lincoln
 Dresden – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Muskingum
 Dresden – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Weakley
 Dresden (ang. Dresden Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Chickasaw
 Dresden (ang. Dresden Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Decatur
 Dresden (ang. Dresden Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Kingman
 Dresden (ang. Dresden Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Lincoln
 Dresden (ang. Dresden Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Pettis
 Dresden (ang. Dresden Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Washington
 Dresden (ang. Dresden Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cavalier

Okręty 
 SMS „Dresden” – krążownik lekki typu Dresden
 SMS „Dresden” – krążownik lekki typu Cöln
 „Dresden” – niemiecki trałowiec projektu 15

Pozostałe 
Muzyka:
 Dresden – amerykańska grupa grająca crust punk
 Dresden (album) – płyta Jana Garbarka

Planetoida:
 (3053) Dresden